Симфонический оркестр Мальмё () — шведский симфонический оркестр, базирующийся в Мальмё.

Основан в 1924 г., первый концерт состоялся 18 января 1925 г. С 1944 г. оркестр работал в городском театре Мальмё, совмещая еженедельные симфонические концерты с музыкальным сопровождением опер, балетов и оперетт. В 1985—2015 гг. выступал в концертном зале «Сканиа», в 2015 г. открылся новый концертный зал Malmö Live.

Главные дирижёры 
 Тор Манн (1925)
 Вальтер Майер-Радон (1925—1929)
 Георг Шнеевойгт (1930—1947)
 Стен-Оке Аксельсон (1948—1961)
 Рольф Агоп (1962—1964)
 Элиакум Шапира (1969—1974)
 Янош Фюрст (1974—1977)
 Стиг Вестерберг (1978—1985)
 Вернон Хэндли (1986—1988)
 Брайан Пристмен (1988—1990, главный приглашённый дирижёр)
 Джеймс Де Прист (1991—1994)
 Пааво Ярви (1994—1997)
 Гилберт Варга (1997—2000, главный приглашённый дирижёр)
 Марио Венцаго (2002—2003, главный приглашённый дирижёр)
 Кристоф Кёниг (2003—2006)
 Василий Синайский (2007—2011)
 Марк Сустро (2011—2019)
 Роберт Тревиньо (2019—2021)

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1924 году
Мальмё
оркестр